Il Campionato Italiano Football a 9 FIDAF 2021 - Trofeo Paolo Crosti (CIF9) è la 14ª edizione del campionato di football americano di Terza Divisione organizzato dalla FIDAF (35ª edizione del campionato di terzo livello, 19ª edizione a 9 giocatori). Vi partecipano 32 squadre divise in 10 gironi.

Il 27 maggio è stata annunciata la sede del Nine Bowl, che sarà  Cecina.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

Recuperi 1

8ª giornata

Classifiche

Legenda 
PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
La qualificazione ai playoff è indicata in verde

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone I

Girone L

Playoff

Tabellone

Quarti di conference

Semifinali di conference

Finali di conference

XXI NineBowl

XXI NineBowl

Il XXI Ninebowl si è disputato il 24 luglio 2021 allo Stadio Loris Rossetti di Cecina. L'incontro è stato vinto dai Leoni Basiliano sugli Elephants Catania con il risultato di 28 a 17.

Verdetti 
  Vincitori del Nine Bowl 2021

Marcatori
Mancano i dati relativi agli incontri Pretoriani-Angels dei quarti di conference e Pretoriani-Trappers delle semifinali di conference.

 Miglior marcatore della stagione regolare: C. Mancini (), 78

Passer rating
Mancano i dati relativi agli incontri Pretoriani-Angels dei quarti di conference e Pretoriani-Trappers delle semifinali di conference.
La classifica tiene in considerazione soltanto i quarterback con almeno 10 lanci effettuati.

Miglior QB della stagione regolare: R. Delcuratolo (), 172,91

Note

Voci correlate 
Prima Divisione FIDAF 2021.
Campionato Italiano Football Americano Femminile 2021
Seconda Divisione FIDAF 2021
Coppa Italia Tackle Femminile 2021
Winter League IAAFL 2021
Spring League IAAFL 2021
CSI 7-League 2021
CSI 5-Men 2021
Campionato italiano di football americano

Collegamenti esterni 
 
 

 2021